Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Purwamekar (Purwakarta), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Purwamekar (Rawamerta), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java